Das ManBetX Champion of Champions 2018 war ein Snooker-Einladungsturnier der Snooker Main Tour der Saison 2018/19, das vom 5. bis zum 11. November 2018 ausgetragen wurde. Seit 2013 findet das Turnier in der Ricoh Arena von Coventry in Mittelengland statt. Titelverteidiger war Shaun Murphy.

Mark Selby gelang in seinem Gruppenspiel gegen Neil Robertson ein Maximum Break im zweiten Frame. Es war Selbys drittes Maximum, das fünfte der Saison und das 144. insgesamt.

Im Finale setzte sich Ronnie O’Sullivan gegen seinen Landsmann Kyren Wilson mit 10:9 durch und gewann damit das Turnier zum dritten Mal.

Preisgeld 
Am Preisgeld und der Verteilung der Prämien änderte sich zum Vorjahr nichts.

Teilnehmer 
Eingeladen waren die Sieger der Profiturniere in den vorangegangenen 12 Monaten, angefangen mit dem Titelgewinner des Champion-of-Champions-Turniers im Vorjahr. Da es 26 Turniere, aber nur 16 Teilnehmer gab, wurde eine Rangfolge festgelegt mit der Weltmeisterschaft und der UK Championship an der Spitze und dem Shoot Out und der 6-Reds-WM am Ende. Hätte es mehr als 16 verschiedene Turniersieger gegeben, hätte die Wertigkeit des Turniers entschieden. Es gab jedoch so viele Mehrfachsieger, dass Plätze frei blieben, die durch die 4 bestplatzierten Spieler der Weltrangliste, die noch nicht qualifiziert waren, aufgefüllt wurden. Das ergab folgendes Teilnehmerfeld:

Turnierplan 
Die acht bestplatzierten Spieler in der Weltrangliste wurden nach ihrer Platzierung gesetzt; die anderen acht wurden ihnen für die Auftaktspiele zugelost. Jeweils vier Spieler bildeten eine Gruppe. Jede Gruppe spielte nachmittags zwei K.-o.-Spiele und abends bestritten die Sieger das jeweilige Gruppenfinale, in dem die Halbfinalteilnehmer ermittelt wurden.

Finale

Century-Breaks 
31 Breaks von 100 oder mehr Punkten wurden während des Turniers gespielt, 8 der 16 Teilnehmer waren daran beteiligt. Herausragend war dabei der Sieger Ronnie O’Sullivan mit 11 Century-Breaks. Mark Selby gelang in seinem Gruppenspiel das höchste Break mit 147 Punkten, es war das erste Maximum Break in der achten Ausgabe des Champion-of-Champions-Turniers.

Quellen

Weblinks 
 Turnierhomepage

2018
Snookerveranstaltung 2018
Billardturnier in Coventry